Анга́рский заво́д бытово́й хи́мии (ЗБХ) — завод бытовой химии в Ангарске.

История 
 1957 год — организован цех № 139 по производству товаров народного потребления:
 нашатырного спирта,
 аккумуляторной кислоты,
 купоросного масла.
 1990 год — завод вырабатывает 79 наименований товаров бытовой химии;
 из них высшей категории качества:
 чистящие средства «Блеск», «Альма», «Бирюса», «Жемчуг - М»,
 аппретирующее средство «Амелия»,
 клеи:
 для обоев,
 полууниверсальный,
 шпатлевочное средство «Карболат».
 Производство СМС составило 56 тыс. тонн в год.
 До 1997 года завод бытовой химии (ЗБХ) входил в состав АНХК.
 В 1997 году завод был преобразован в открытое акционерное общество.
 После приобретения «Невской косметикой» было переименовано в ОАО «Байкальская косметика».
 С 2000 года предприятие является филиалом компании «Невская косметика».
 2003 год — Выпущена новая серия детской парфюмерно-косметической продукции «Ушастый нянь»: пена для ванн, гель для душа, шампунь, шампунь-кондиционер.
 Проведена сертификация системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам ИСО 9001:2000.
 2004 год — Выпущены новинки:
 СМС «Ворсинка»,
 СМС детский «Ушастый нянь»,
 СМС «Сарма-Active»,
 СМС «Сарма-Active-автомат»,
 гели для мытья посуды серии «Солнышко»:
 Яблоко,
 Лимон,
 Ultra,
 гели антибактериальные для мытья посуды серии «Сарма»:
 Fresh,
 Original,
 Active,
 средство чистящее для сантехники «Сарма».
 2005 год — Освоен выпуск новых видов продукции:
 гель универсальный чистящий «Солнышко»,
 пятновыводитель-интенсификатор стирки «Сарма-Active»,
 гель чистящий антибактериальный универсальный «Сарма»,
 кондиционеры для белья серии «INDEX»:
 Весенний букет,
 Фруктовый коктейль,
 Комфорт.

См. также 
 SPLAT

Примечания

Ссылки 
 Филиал АО «Невская косметика» в г.Ангарске.
 АНГАРСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ.
 АНГАРСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ, ОАО.
 АНГАРСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ, ОАО.

Производители косметики и парфюмерии России
Предприятия Ангарска
Химические компании России
Предприятия химической промышленности СССР